Метакса́с, Метакса() — греческая фамилия, известная политическими и церковными деятелями.

Представители семейства Метакса (греч. Μεταξάς) — Византия (с 1081 г.), Греция (с 1453 г.), Россия:
 Метаксас, Анастасиос (1862—1937) — греческий архитектор, снайпер и двукратный олимпийский чемпион.
 Метаксас, Андреас (1790—1860) — дипломат и политик, первый конститунционный премьер-министр Греции (1843—1844).
 Метаксас, Иоаннис (1871—1941) — военный и политик, премьер-министр Греции (1936—1941), фактически — диктатор.
 Метаксас, Константинос (1793—1870) — греческий военачальник, политик и писатель.
 Неофит (Метаксас) (1762—1861) — епископ Афин.
 Метаксас, Никодим (17 век) — печатник.

См. также 
 Метакса (значения)